Ю́рий Гре́ков:
 Греков, Юрий Павлович (род. 1943) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Греков, Юрий Фёдорович (1939—2010) — русский молдавский писатель, журналист и редактор.